

Brésil 
 Diego Brandão (né en 1987), pratiquant d'arts martiaux mixtes  ;
 Evaeverson Lemos da Silva, dit Brandão (né en 1980), footballeur ;
 Fernanda Brandão, dite Laava (née en 1983), chanteuse, auteure-compositrice-interprète, danseuse-chorégraphe, actrice et animatrice de télévision germano-brésilienne ;
 Fernando Brandão (né en 1983), physicien ;
 José Augusto Brandão (1910–1989), footballeur ;
 Silviano Brandão (1848–1902), homme politique.

Caldas Brandão est une ville brésilienne.

Portugal   
 Carlos Miguel Brandão Fernandes (né en 1978) footballeur  ;  
 Gonçalo Brandão (né en 1986), footballeur  ;  
 Joni Brandão (né en 1989), coureur cycliste  ;  
 Raul Brandão (1867-1930), écrivain.

Suisse 
 Dino Brandão, musicien et chanteur.

Homonymie de patronyme
Patronyme portugais